Соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин в категории до 56 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов из 17 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся северокорейский тяжелоатлет Ом Юн Чхоль, который на этот раз смог выиграть только серебряную награду. Победителем соревнований с новым мировым рекордом и второй раз в карьере стал китайский атлет Лун Цинцюань.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Допинг 
 21 августа 2016 года было объявлено, что монгольский тяжелоатлет Чагнадорж Усухбаяр был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, в допинг-пробе спортсмена было выявлено повышенное содержание тестостерона.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016